KDA steht für:

 KDA, eigentlich Kris Di Angelis, britischer DJ und Musikproduzent
 K.D.A., Krebs durch Arbeit, deutsche Band
 Kentucky Distillers Association, Industrieverband, USA
 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Kirche in Deutschland
 Flugplatz Kolda, senegalesischer Flugplatz, laut IATA-Code
 Kuratorium Deutsche Altershilfe, deutsche Wohlfahrtsorganisation

kDa steht für:
 Kilodalton, Maßeinheit der Masse, siehe Atomare Masseneinheit #Definition

K/DA steht für:
 eine virtuelle K-Pop-Band, siehe League of Legends

Abkürzung